John Paton ist der Name folgender Personen:

* John Paton (General) (1867–1943), australischer General
 John Paton (Politiker) (1886–1976), britischer Politiker
 John Brown Paton (1830–1911), schottischer Geistlicher
 John Gibson Paton (1824–1907), schottischer Missionar

Siehe auch:
 John Patton (Begriffsklärung)